Pinar (bosc), bosc de pins
 Toponímia:
 El Pinar (Bertí), pineda de Sant Quirze Safaja (Moianès)
 El Pinar (Granada), municipi de la província de Granada, a Andalusia 
 El Pinar (Reus), urbanització de Reus, al Baix Camp 
 El Pinar (Rubí), nucli de població de Rubí, al Vallès Occidental 
 El Pinar (Uruguai), balneari del departament de Canelones, a l'Uruguai 
 El Pinar de El Hierro, municipi de l'illa d'El Hierro a les illes Canàries 
 El Pinar del Grau, barri de Castelló de la Plana, a la Plana Alta 
 Pinar dels Flares, muntanya de 336 metres de Capçanes a la comarca del Priorat 
 Pinar i Portús (l'Ametlla del Vallès) 
 Cap del Pinar (Son Servera), cap que fa de partió entre els termes municipals de Son Servera i Capdepera a Mallorca 
 Cap del Pinar, cap de l'illa de Mallorca al municipi d'Alcúdia 
 Platja del Pinar, platja de Castelló de la Plana, a la Plana Alta 
 Urbanització El Pinar, urbanització de Castellvell del Camp
 Miscel·lània:
Fútbol Club Pinar del Río, club de futbol de la ciutat de San Cristóbal, a la província de Pinar del Río (Cuba)
El Pinar, edifici més conegut com a casa Arnús, a Barcelona.

Vegeu també 
 Pineda